2 miejscowości w Polsce: 
 Skrzeszew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Wieliszew 
 Skrzeszew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Repki

Zobacz też: Skrzeszew E